Leinehafen steht für

 Leinehafen (Hannover), 1917 in Hannover am Nordufer der Leine angelegter ehemaliger Wirtschaftshafen
 Leinehafen (Schwarmstedt), Boots- und Yachthafen an der Leine in Schwarmstedt